Glen Echo ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Glen Echo (Colorado)
 Glen Echo (Maryland)
 Glen Echo (Ohio)
 Glen Echo (Oregon)
 Glen Echo (Virginia)
 Glen Echo Heights (Maryland)
 Glen Echo Park (Missouri)